Тискакалкупул има више значења:

 Општина Тискакалкупул (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Тискакалкупул (Тискакалкупул, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику